Alfonso Corradi ist der Name folgender Personen:

* Alfonso Corradi (Mediziner) (1833–1892), italienischer Pharmakologe und Pathologe
 Alfonso Corradi (Maler) (1889–1972), italienischer Maler